Miran Tepeš (ur. 25 kwietnia 1961 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski reprezentujący Jugosławię i Słowenię, działacz sportowy, srebrny medalista olimpijski i zdobywca Pucharu KOP.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1979/1980 zajmując 37. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1980 wystartował na igrzyskach olimpijskich w Lake Placid, gdzie zajął 40. miejsce na dużej skoczni oraz 44. miejsce na normalnym obiekcie. W 1982 na mistrzostwach świata w Oslo w obu indywidualnych konkursach zajął miejsca pod koniec trzeciej dziesiątki. Podczas igrzysk w Sarajewie w 1984 na normalnej skoczni był czterdziesty piąty, a na dużej zajął 27. miejsce. W tym samym roku rozegrano także mistrzostwa świata w Engelbergu, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji Tepeš zajął w konkursie drużynowym piąte miejsce.

W sezonie 1984/1985 stanął po raz pierwszy na podium w zawodach PŚ: 23 lutego 1985 zajął drugie miejsce w konkursie w Harrachovie. Na mistrzostwach świata w Seefeld w 1985 dwukrotnie zajmował 14. miejsca w konkursach indywidualnych, a w konkursie drużynowym reprezentacja Jugosławii z Tepešem w składzie zajęła dziewiąte miejsce. Był ponadto szósty na mistrzostwach świata w lotach w Planicy w tym samym roku. W klasyfikacji generalnej tego sezonu zajął 10. miejsce.  W 1985 zdobył także Puchar KOP.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1986/1987, kiedy to zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie stawał na podium, dwa razy był drugi i raz trzeci. Czwarte miejsce zajął również w klasyfikacji końcowej 35. edycji Turnieju Czterech Skoczni po tym, jak zajął 23. miejsce w Oberstdorfie, czwarte w Garmisch-Partenkirchen, szóste w Innsbrucku oraz czwarte w Bischofshofen. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie był trzynasty na dużej oraz dwunasty na małej skoczni. W drużynie wraz z kolegami był siódmy.

Swój największy sukces osiągnął na igrzyskach olimpijskich w Calgary, gdzie wspólnie z Primožem Ulagą, Matjažem Zupanem i Matjažem Debelakiem wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym. W indywidualnych konkursach był dziesiąty na dużej skoczni oraz czwarty na normalnej, przegrywając walkę o brązowy medal z Jiřím Malcem o 0,6 punktu. Po pierwszej serii skoków na normalnym obiekcie Tepeš znajdował się na trzecim miejscu, za Mattim Nykänenem i Jiřím Malcem, jednakże w drugiej kolejce, po skoku na 87,0 m Pavel Ploc awansował na drugie miejsce, spychając Tepeša poza podium. Zajął także 24. miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. W klasyfikacji końcowej sezonu 1987/1988 zajął ósme miejsce.

Na mistrzostwach świata w Lahti w 1989 wystartował tylko w konkursie drużynowym zajmując wspólnie z kolegami dziewiąte miejsce. Ostatni raz na podium zawodów PŚ stanął 9 lutego 1990 podczas konkursu w Gstaad, gdzie był drugi. Szesnaście dni później, na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund zajął piętnastą pozycję. Ostatnią dużą imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w Val di Fiemme, gdzie zajął 33. miejsce na dużej skoczni oraz 43. miejsce na normalnym obiekcie. Tym razem nie startował w konkursie drużynowym.

Łącznie ośmiokrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata, chociaż nigdy nie wygrał. W 1992 zakończył karierę. Wkrótce został zastępcą dyrektora Pucharu Świata mężczyzn – Waltera Hofera, a po rezygnacji z tej roli w 2016 objął analogiczną funkcję w Pucharze Świata kobiet jako asystent Chiki Yoshidy. Jego dzieci: syn Jurij oraz córka Anja również uprawiają skoki narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 38.
 sezon 1980/1981: -
 sezon 1981/1982: 29.
 sezon 1982/1983: 28.
 sezon 1983/1984: 35.
 sezon 1984/1985: 10.
 sezon 1985/1986: 11.
 sezon 1986/1987: 4.
 sezon 1987/1988: 8.
 sezon 1988/1989: 42.
 sezon 1989/1990: 13.
 sezon 1990/1991: 44.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Działacze narciarscy
Jugosłowiańscy medaliści olimpijscy
Jugosłowiańscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Słoweńscy działacze sportowi
Urodzeni w 1961
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980
Ludzie urodzeni w Lublanie